Chatschijan ist der Familienname folgender Personen:

 Leonid Gendrichowitsch Chatschijan (1952–2005), Mathematiker
 Melikset Chatschijan (* 1970), armenisch-US-amerikanischer Schachmeister und Trainer, siehe Melikset Khachiyan